Клондайкская золотая лихорадка — неорганизованная массовая добыча золота в регионе Клондайк в Канаде и на полуострове Аляска в конце XIX века.

Золотая лихорадка на Аляске может также значить:

  — золотая лихорадка, которая произошла в Номе, Аляска, в 1899—1909 годах
 Золотая лихорадка в Фэрбанксе — золотая лихорадка, которая произошла в Фэрбанксе, Аляска, в начале 1900-х годов
 Золотая лихорадка (телепередача)